Susan Williams (triatlete) : Amerikaans triatlete
 Susan Williams (zwemster) : Amerikaans zwemster